Ženská čtyřhra Volvo Car Open 2018 probíhala v první polovině dubna 2018. Do deblové soutěže charlestonského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americko-český pár Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová, jehož členky nestartovaly společně. Šafářová se turnaje nezúčastnila pro nemoc. Matteková-Sandsová nastoupila s Andreou Sestini Hlaváčkovou, aby ve čtvrtfinále podlehly Kudrjavcevové se Srebotnikovou

Vítězem se stal nenasazený rusko-slovinský pár Alla Kudrjavcevová a Katarina Srebotniková, který ve finále za 1.15 hodin zdolal slovinsko-španělské turnajové trojky Andreju Klepačovou s Maríou José Martínezovou Sánchezovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Srebotniková vybojovala třicátý osmý deblový titul na okruhu WTA Tour, respektive čtrnáctý z kategorie Premier, a pro Kudrjavcevovou to bylo deváté takové turnajové vítězství a třetí z kategorie Premier. Semifinále se pro déšť odehrála ve stejný den jako finálový duel.

Nasazení párů 

  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (1. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Andrea Sestini Hlaváčková (čtvrtfinále)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (finále)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Charleston Open
WTA Tour 2018
Tenis v USA v roce 2018